Hans Wolter ist der Name folgender Personen:

* Hans Wolter (Kirchenhistoriker) (1910–1984), deutscher römisch-katholischer Theologe 
 Hans Wolter (Physiker) (1911–1978), deutscher Physiker
 Hans-Jürgen Wolter (1941–2019), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (SPD)